Blancafort, comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna
Blancafort, comune francese del dipartimento del Cher